Naselja u Sloveniji
 Puščava (Lovrenc na Pohorju, Slovenija), naselje u općini Lovrenc na Pohorju
 Puščava (Mokronog – Trebelno, Slovenija), naselje u općini Mokronog - Trebelno